Jan I (Parijs, 15 november 1316 – aldaar, 20 november 1316), de Postume genaamd, was koning van Frankrijk en Navarra, en graaf van Champagne, als enige zoon en opvolger van Lodewijk de Woelzieke, voor de vijf dagen die hij leefde. Hij had dus de kortste erkende heerschappij van een Franse koning.

Hij werd geboren als een koning uit het Huis Capet en de postume zoon van Lodewijk X en Clementia van Hongarije.

Jan leefde maar kort en velen geloofden dat zijn oom, de toekomstige koning Filips V, zijn dood veroorzaakte om de troon te verkrijgen, door hem te stikken of met een speld in zijn hoofd te porren. Er waren ook verhalen dat Filips het kind liet ontvoeren en vervangen door een dood kind. Tijdens de jaren 1350 verscheen een man genaamd Giannino di Guccio Baglioni in de Provence die beweerde dat hij koning Jan I was. Hij werd snel in de gevangenis gezet in december 1360 en stierf daar twee jaar later.

Jan was voor vijf dagen koning onder zijn ooms regentschap, tot zijn dood op 20 november 1316. De kinderkoning werd begraven in de Kathedraal van Saint-Denis. Hij werd opgevolgd door zijn oom Filips V.

Koning van Frankrijk
Koning van Navarra
Huis Capet
Persoon in de 14e eeuw